Николай Владимирович Мазур (, село Кушнировская Слободка, теперь Волочисского района Хмельницкой области — ?)  — украинский советский деятель, бригадир тракторной бригады Купильской машинно-тракторной станции Волочисского района Каменец-Подольской (Хмельницкой) области. Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.

Биография 
Родился  года. Образование начальное, окончил шесть классов сельской школы.

С 1932 года — колхозник, ездовой колхоза. Окончил курсы трактористов. Работал трактористом Купильской машинно-тракторной станции Волочисского района Каменец-Подольской области.

Служил в Советской армии шофером зенитно-пулеметной роты 1342-го зенитного артиллерийского полка, участник Великой Отечественной войны,

В 1946—1958 годах — тракторист, помощник бригадира, бригадир тракторной бригады Купильской машинно-тракторной станции Волочисского района Каменец-Подольской (Хмельницкой) области.

Член КПСС с 1958 года.

С 1958 года — бригадир тракторной бригады колхоза имени Сталина (потом — имени Ильича) села Купель Волочисского района Хмельницкой области.

Потом — на пенсии в селе Купель Волочисского района Хмельницкой области.

Награды 
 орден Ленина (1952)
 орден Трудового Красного Знамени (26.02.1958)
 орден Отечественной войны II ст. (6.04.1985)
 медаль «За боевые заслуги» (21.04.1945)
 медаль «За взятие Берлина»
 медали

Источники 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Пятый созыв. —  : Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся», 1959.

Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Родившиеся в Волочисском районе